Arteche puede referirse a:
 José Gómez de Arteche (1821-1906), militar, geógrafo e historiador, autor de una importante obra sobre la guerra de la Independencia española.
 Juan Carlos Arteche (1957-2010), futbolista español que jugó principalmente en el Atlético de Madrid;
 José Ramón Arteche (1952-2016), futbolista y entrenador español que jugó en el Racing de Ferrol;
 Camila Arteche Pazó, (1990-?) Actriz y presentadora cubana titulada de la Escuela Nacional de Artes (ENA) con experiencia en cine, teatro, radio, televisión y cabaret.